Jaap (stripreeks), een Belgische stripreeks
 Jaap Reesema, een Nederlandse zanger die ook optreedt onder de artiestennaam Jaap
 DeJaap, oorspronkelijke naam van opiniewebsite ThePostOnline

Zie ook 
 Jakob (voornaam)